« Interlingua » est un terme pouvant désigner différentes langues construites :
 l'interlingua, langue construite élaborée par l' (IALA) de 1924 à son achèvement en 1951 ;
 le Latino sine flexione  ou le latin sans flexions (LsF), langue auxiliaire internationale inventée en 1903 par le mathématicien italien Giuseppe Peano, langue aussi appelée interlingua ;
 l'occidental ou interlingue, langue construite publiée en 1922 par Edgar de Wahl.

Références